Sezon 1967/68 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 SEC Bastia
 Nîmes Olympique

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1967 w piłce nożnej
1967 we Francji
1968 w piłce nożnej
1968 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji